Plaats in Indonesië
 Luwung (Banyuputih), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Luwung (Rakit), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Luwung (Mundu), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java